«Мы путь осветим» () — пятый эпизод первого сезона фантастического телесериала «Дом Дракона», снятый режиссёром Клэр Килнер. Его премьера состоялась 18 сентября 2022 года. Это последняя серия шоу, в которой появляются актрисы Милли Олкок и Эмили Кэри. Названием эпизода стал девиз дома Хайтауэров.

Сюжет 
Центральным событием эпизода является бракосочетание принцессы Рейениры и Лейнора Велариона, сына лорда Дрифтмарка Корлиса. На свадьбе придворные впервые начинают делиться на две «партии» — сторонников принцессы и королевы. Финалом её становится праздничный пир в королевском дворце, завершившийся трагической гибелью любовника Лейнора — Джоффри Лонмаута, неосторожно намекнувшего сиру Кристону Колю на его тайную связь с невестой. Уязвлённый рыцарь на глазах шокированных гостей забивает до смерти неосторожного шантажиста.

Премьера и восприятие 
Премьера пятой серии состоялась 18 сентября 2022 года (тизер вышел 12 сентября). Рецензенты отмечают, что это последняя серия шоу, в которой появляются Милли Олкок и Эмили Кэри в ролях Рейениры Таргариен и Алисент Хайтауэр соответственно (в дальнейшем этих персонажей будут играть Эмма Д’Арси и Оливия Кук).

Примечания 

Эпизоды телесериала «Дом Дракона»